Horvát Demokrata Közösség - jelenkori horvát párt
Jólét és Szabadság Demokrata Közösség - a Magyar Demokrata Fórum új, rövidebb megnevezése